Mezná kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Mezná (okres Pelhřimov)
 Mezná (okres Tábor)